Сен-Бонне-ан-Шансор:

 Сен-Бонне-ан-Шансор — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
 Сен-Бонне-ан-Шансор — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы.